Il singolare del torneo di tennis Morocco Tennis Tour, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcel Granollers che ha battuto in finale Daniel Gimeno Traver 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Santiago Ventura (primo turno)
 Thierry Ascione (primo turno)
 Marcel Granollers (Campione)
 Jiří Vaněk (primo turno)

 Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
 Flavio Cipolla (secondo turno)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Kristian Pless (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Morocco Tennis Tour - Tanger 2008